Fred Spencer (1903-1992), cycliste américain
 Fred Spencer (1904-1938), animateur américain